Bajram steht für:

 die albanische und bosnische Schreibweise von Bayram, dem muslimischen Opferfest und Fest des Fastenbrechens
 Bayram (Name), albanische Namensform

Siehe auch:
 Bajram Curr, Stadt in Albanien